Хайруллин — татарская фамилия. Происходит от личного имени Хайрулла. Женская форма — . Известные носители:

 Хайруллин, Абдель-Барый Хабиевич (род. 1955) — российский исламский деятель.
 
 Хайруллин, Амир — советский игрок в хоккей с мячом, вратарь, игрок чемпионата СССР в составе клубов «Волга», «Юность» и «Сибсельмаш»
 Хайруллин, Газинур Гарифзянович (род. 1961) — второй пилот, Герой Российской Федерации.
 Хайруллин, Галиулла (1909—2004) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 
  (род. 1974) — российский театральный актёр, лауреат премии им. Габдуллы Тукая, номинант на премию «Золотая маска» (2019).
 
 Хайруллин, Миннибай (более известен как Габдулла Кариев; 1886—1920) — татарский актёр и режиссёр.
 Хайруллин, Мухамед Хильмиевич (род. 1951) — российский учёный-гидромеханик.
 Хайруллин, Наиль Гумерович (род. 1945) — советский и российский инженер, председатель Приволжского райисполкома Казани (1988—1989), генеральный директор Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (1996—2007).
 Хайруллин, Рамиль — игрок сборной СССР по регби.
 Хайруллин, Ринат Рафаилович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Хайруллин, Тагир (род. 1990) — российский легкоатлет, бронзовый медалист чемпионата России по эстафетному бегу в дисциплине 4×1500 м (2012).
 Хайруллин, Тимур Артурович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Хайруллин, Фарид Миндиярович (род. 1965) — советский и российский бегун.
 Хайруллин, Хабибулла Набиуллович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Хайруллин, Халил Зинатуллович (1920—1984) — Герой Советского Союза.
 Хайруллин, Хасан Фахрутдинович (также известен под фамилией Хайри; 1910—1994) — советский татарский литературовед, директор Татарского института языка, литературы и искусства (1953—1959)
 Хайруллин, Шейхи Шайхатарович (1909 — не ранее 1964) — советский агроном, директор Оренбургского НИИ молочно-мясного животноводства (1957—1964), Герой Социалистического Труда (1961, лишён звания в 1964).

См. также